Морі-хан (森藩) — хан в Японії, у провінції провінція Бунґо.
 Морі-хан (母里藩)— хан в Японії, у провінції Ідзумо.

Хани Японії